Diese Liste enthält alle Nummer-eins-Hits in den Mainstream Top 40 Charts im Jahr 2006. Sie wurden vom US-amerikanischen Magazin Billboard veröffentlicht. In diesem Jahr gab es 15 Spitzenreiter.

Weblinks 
Aktuelle und zurückliegende Billboard-Charts: Pop-Songs (englisch)

Nummer Eins Hits Mainstream Top 40
Musik 2006